NS 6400 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1945, serie NS 6400
MaK DE 6400, Nederlandse diesellocomotief uit 1988, serie NS 6400